Arago bzw. Aragó steht für:

 Aragó, katalanisch für Aragonien, autonome Gemeinschaft in Spanien
 Arago GmbH, deutsches IT-Unternehmen, siehe Chris Boos #Unternehmen
 Arago-Gletscher, Gletscher an der Westküste des Grahamlands im Norden der Antarktischen Halbinsel
 Arago (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Schädel Arago XXI, siehe Mensch von Tautavel
 Arago-Medaillon, siehe Meridian von Paris

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arago (Minnesota), im Hubbard County
 Arago (Nebraska), im Richardson County (nicht mehr existent)
 Arago (Oregon), im Coos County

Schiffe:
 Arago (Schiff, 1913), französisches U-Boot
 Arago (Schiff, 1914), französischer Kabelleger
 Arago (Schiff, 1944), französisches Versuchsschiff, ehemaliger Geleitzerstörer
 Arago (Schiff, 1991), französisches Forschungsschiff, später Patrouillenboot

Arago ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Arago (1812–1896), französischer Politiker
 Étienne Arago (1802–1892), französischer Schriftsteller
 François Arago (1786–1853), französischer Physiker
 Jacques Arago (1790–1855), französischer Schriftsteller
 Jean Arago (1788–1836), mexikanischer General

Siehe auch: 
 Fresnel-Arago-Gesetze
 Aragon
 Aragonit